Paracciani ist der Nachname folgender Personen:

 Francesco Ricci Paracciani (1830–1894), italienischer Kardinal, Erzpriester des Petersdomes
 Giandomenico Paracciani (1646–1721), italienischer Kardinal, Bischof von Senigallia
 Nicola Paracciani Clarelli (1799–1872), italienischer Kardinal
 Urbano Paracciani Rutili (1715–1777), italienischer Kardinal, Erzbischof von Fermo